Philautus stuarti är en groddjursart som beskrevs av Madhava Meegaskumbura och Kelum Manamendra-Arachchi 2005. Philautus stuarti ingår i släktet Philautus och familjen trädgrodor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Trädgrodor
stuarti